

Geografia 
 Nome con cui era conosciuta la città di Jenakijeve dal 1937 al 1943
Nome con cui era conosciuta la città di Pokrov dal 1956 al 2016
 Nome con cui era conosciuta la città di Vladikavkaz dal 1931 al 1944 e dal 1954 al 1990

Persone 
 Bil' Nikolaevič Ordžonikidze, scrittore sovietico
 Grigorij Konstantinovič Ordžonikidze detto Sergo, (1886-1937), politico sovietico, morto suicida al tempo delle purghe staliniane
 Iosif Nikolaevič Ordžonikidze, politico russo